Hopman Cup 2014, oficiálně se jménem sponzora Hyundai Hopman Cup 2014, představoval 26. ročník Hopmanova poháru, turnaje smíšených družstev v tenisu, kterého se tradičně účastnilo osm týmů. Událost s rozpočtem 1 000 000 australských dolarů se podruhé konala v perthské aréně na krytém dvorci se zatahovací střechou, na němž byl položen tvrdý povrch.

Turnaj probíhal v termínu od 28. prosince 2013 do 4. ledna 2014, jakožto první událost nové sezóny. Mezinárodní tenisová federace soutěž nazývala Oficiální mistrovství ITF smíšených družstev (Official Mixed Teams Championships of the ITF). Ve dvou čtyřčlenných skupinách každé družstvo nastoupilo ke třem zápasům systémem „každý s každým“. Vítězové obou skupin se střetli ve finále.

Obhájcem titulu z roku 2013 bylo Španělsko, které vyhrálo 25. ročník ve složení Fernando Verdasco a Anabel Medinaová Garriguesová. Jihoevropané ve finále zdolali Srbsko 2–1 na zápasy. Historicky první titul pro Francii získala dvojice Alizé Cornetová a Jo-Wilfried Tsonga, která vyhrála všechna mezistátní utkání. Ve finále si Francouzi poradili s Polskem 2:1 na zápasy, když o vítězích rozhodla až závěrečná smíšená čtyřhra.

26. ročník 
První zemí, která ohlásila nominaci se 17. července 2013 stala Francie. Tým měli původně reprezentovat úřadující wimbledonská vítězka Marion Bartoliová a dřívější finalista Australian Open Jo-Wilfried Tsonga. Tenistka však v srpnu oznámila konec kariéry a v říjnu bylo zveřejněno jméno nové hráčky Alizé Cornetové.

V prosinci 2013 web sportowefakty.pl uvedl, že světovou jednadvacítku Jerzyho Janowicze v nejvýše nasazeném týmu Polska nahradí krajan Grzegorz Panfil, kterému na žebříčku ATP aktuálně patřilo 288. místo. K výměně došlo až po losu a Polsko zůstalo prvním nasazeným turnaje.

Turnajové vítězství obhajovali Španělé ve složení Anabel Medinaová Garriguesová a Daniel Muñoz de la Nava, který nehradil Tommyho Robreda, jenž se několik dní před začátkem 26. ročníku odhlásil.

Účastníci

Nasazení týmů 
O nasazení týmů rozhodli ředitel turnaje Steve Ayles, Paul Kilderry, Kim Hames a Terry Waldron.

Změna ve složení týmů

Skupina A

Pořadí

Polsko vs. Itálie

Kanada vs. Austrálie

Polsko vs. Kanada

Itálie vs. Austrálie

Itálie vs. Kanada

Polsko vs. Austrálie

Skupina B

Pořadí

Česko vs. Španělsko

Spojené státy americké vs. Španělsko

Francie vs. Česko

Spojené státy americké vs. Francie

Francie vs. Španělsko

Česko vs. Spojené státy americké

Finále

Polsko vs. Francie

Vítěz

Reference 

Hopman Cup podle let
Tenis v Austrálii v roce 2014